Stati Uniti d'America
 Scott City – città della Contea di Scott, Kansas
 Scott City – città della Contea di Scott, Missouri